Svetovni pokal v smučarskih skokih 1995 je šestnajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

1995 v športu
1995